FAW peut désigner :
 FAW Group (où FAW signifie First Automobile Works), une entreprise publique chinoise spécialisée dans la construction automobile ;
 Football Association of Wales (en français, Fédération de football de Galles), une association regroupant les clubs de football du pays de Galles.